Brot-Unruhen wurden u. a. genannt:
Brot-Unruhen (Marokko) (1981 und 1984)
Brot-Unruhen (Tunesien) (1984)
Brot-Unruhen (Algerien) (1988) 
Brot-Unruhen (Mauretanien) (1995)
Brot-Unruhen (Mosambik) (2010)